Savannah:
 Саванна (атомоход) — грузо-пассажирский атомоход, построенный в конце 1950-х годов в США.
 GNU Savannah — площадка Фонда свободного программного обеспечения для хостинга и совместной разработки свободного программного обеспечения.